Denumirea de Slatino se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Slatino, un sat în comuna Boboșevo, regiunea Kiustendil;
 Slatino, un sat în comuna Kovacevți, regiunea Pernik.